Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine (1870 - 1924),  révolutionnaire, homme politique russe  et fondateur de l'URSS.

Ce dernier a donné son nom à plusieurs lieux ou réalisations dans l'ex-URSS, dans les pays ou dans les collectivités locales soutenant l'URSS. Depuis la chute du mur de Berlin, un certain nombre d'entre eux ont été rebaptisés. 

 Le brise-glace Lénine, premier bateau de surface nucléaire.
 La Centrale nucléaire Lénine, lieu de l'accident nucléaire dit catastrophe de Tchernobyl.
 Léningrad : la ville de Saint-Pétersbourg a un temps porté le nom de Pétrograd (1914-1924) puis de Léningrad (1924-1991).
 La rue de Léningrad : la rue de Saint-Pétersbourg (Paris, « quartier de l’Europe ») a un temps porté le nom de rue de Pétrograd (1914-1945) puis de rue de Léningrad (1945-1991). 
 Le siège de Léningrad (1941-1944). 
 Lenine, ville ukrainienne de Crimée
 Le Mausolée de Lénine, à Moscou où son corps repose.
 L’ordre de Lénine (en , Orden Lenina), la plus haute décoration de l'Union soviétique (établi le ).
 La place Lénine à Cotonou en Afrique
 La place Lénine à Donetsk en Ukraine
 La place Lénine à Astrakhan en Russie
 Le pic Lénine, plus haut sommet de la chaîne Trans-Alay en Asie Centrale et le second de la chaîne du Pamir.
 Le prix Lénine, ancienne décoration soviétique pour la science, la technologie ou la culture.
 Le prix Lénine pour la paix.
 Le Stade Lénine, stade olympique de Moscou.

Autres :
 Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, surnommé Lenine, chanteur et guitariste brésilien.
 
À citer également :

 La Jeunesse de Lénine, un livre de Léon Trotsky publié en 1936.
 Lénine en octobre, film soviétique de Mikhaïl Romm, sorti en 1937.
 Lénine en Pologne, film soviétique de Serguei Youtkhevitch, primé au festival de Cannes en 1966.
 Lénine à Paris, film soviétique de Sergueï Ioutkhevitch sorti en 1981.

Par ailleurs Lénine a parfois été honoré sous son véritable nom Oulianov :
 Oulianovsk, ville natale de Vladimir Ilitch, ville appelée Simbirsk jusqu’en 1924.

Vladimir Ilitch Lénine
Homonymie de titre